Place du Manège peut désigner:
 Place du Manège à Charleroi
 Place du Manège à Moscou